Claude Guyot ist der Name folgender Personen: 

* Claude Guyot (Vogt), französischer Prévôt des marchands 
 Claude Guyot (Radsportler) (* 1947), französischer Radrennfahrer
 Claude-Étienne Guyot (1768–1837), französischer General der Kavallerie 
 Claude-Isidore Guyot (1833–1870), französischer Journalist